Харгы-Оттох — топоним (тип: лимноним) в России.

 Харгы-Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 72°10' с. ш. 101°50' в. д..
 Харгы-Оттох — озёра, Красноярский край, координаты 71°38' с. ш. 98°06' в. д..
 Харгы-Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 72°11' с. ш. 100°51' в. д..

См. также 
 Хара-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°39' с. ш. 126°28' в. д..
 Харданг-Оттох

Примечания